Osoby o tym nazwisku:
 Marek Sekielski – polski producent telewizyjny
 Tomasz Sekielski – polski dziennikarz